Корпусная улица — название улиц в различных населённых пунктах России.

 Корпусная улица — улица в городе Архангельске.
 Корпусная улица — улица в городе Волгограде.
 Корпусная улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Корпусная улица — улица в Тосно.

См. также 
 Корпусной проезд